Der Asia Cup Qualifier 2018 war die Qualifikation für die 14. Ausgabe des Asia Cup, einem Cricketwettbewerbes für asiatische Nationalmannschaften. Das Turnier wurde vom 29. August bis 6. September 2018 in Malaysia im ODI-Format ausgetragen. Im Finale konnte sich die Hongkong gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit zwei Wickets durchsetzen.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen sechs Mannschaften teil.

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten bestritten ein Finale dessen Sieger sich für den Asia Cup qualifizierte.

Vorrunde

Finale

Einzelnachweise 

Asia Cup (Cricket)
Internationale Cricket-Saison 2018
Cricket-Wettbewerb in Malaysia